Dieser Artikel behandelt die Mexikanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

In der Vorrundengruppe setzte sich Mexiko nach drei Siegen vorzeitig gegen Kanada und Bermuda durch und zog in die entscheidende Endrunde ein. In dieser setzte man sich mit den USA gegenüber Guatemala sowie Jamaika durch und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

Vorrunde (Gruppe 1) 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

CONCACAF-Endrunde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach zwei Siegen gegen den Sudan und Birma im letzten Spiel gegen die Sowjetunion um den Gruppensieg, den die Sowjets erreichten. In der Zwischenrunde startete man mit einem Unentschieden gegen den Gastgeber BR Deutschland, dem man zwei Niederlagen gegen die DDR und Titelverteidiger Ungarn folgen ließ. Dadurch schloss man die Gruppe als Vierter ab und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 2) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe A) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Mexiko
Mexikanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972